Dirk ter Haar (1919-2002), Brits-Nederlands natuurkundige
Dirk ter Haar (1860-1905), Nederlands entomoloog en mede-oprichter van de ANWB